The Swiss Family Robinson – titolo inglese del romanzo del 1812 di Johann David Wyss Der Schweizerische Robinson, pubblicato in Italia come Il Robinson svizzero

Dal romanzo sono stati tratti:

Cinema 
 Come Robinson Crusoè (Swiss Family Robinson) – film statunitense del 1940 diretto da Edward Ludwig
 Robinson nell'isola dei corsari (Swiss Family Robinson) – film statunitense del 1960 diretto da Ken Annakin per la Walt Disney Pictures

Televisione 
 Swiss Family Robinson – film per la televisione statunitense del 1958 diretto da William A. Graham
 Le avventure della famiglia Robinson (Swiss Family Robinson) – serie televisiva canadese trasmessa dal 1974 al 1975
 La famiglia Robinson (Swiss Family Robinson) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1975 al 1976
 Le avventure della famiglia Robinson (The Adventures of Swiss Family Robinson) – serie televisiva neozelandese trasmessa dal 1975 al 1976
 Flo, la piccola Robinson – anime giapponese creato dalla Nippon Animation nel 1981
 The New Swiss Family Robinson – film per la televisione statunitense del 1998 diretto da Stewart Raffill

en:Swiss Family Robinson